

Anno 
 1974 – (MCMLXXIV in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1974 a.C.

Matematica 
 1974 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1974 Caupolican – asteroide della fascia principale del sistema solare.